Bronisław Kamiński
 Bronisław Kamiński (1895–1939) – major, dowódca 1. batalionu 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, poległy w obronie Warszawy w 1939 r.
 Bronisław Kaminski (1899–1944) – dowódca brygady SS-Brigadeführer Rosyjskiej Narodowej Armii Wyzwoleńczej (RONA), zbrodniarz wojenny zwany katem Ochoty
 Bronisław Kamiński ps. Golf (1918–1944) – żołnierz, cichociemny
 Bronisław Kamiński (1940–2017) – minister ochrony środowiska